Полтавский район:
 существующие
 Полтавский район — в Омской области России.
 Полтавский район — в Полтавской области Украины.

 упразднённые и переименованные
 Полтавский район — название Карталинского района Челябинской области до 1963 года.
 Полтавский район — упразднённый район в Николаевской области УССР.